Dans la mythologie grecque, ce nom désigne à fois :
 Hypermnestre fille de Danaos, qui fut la seule parmi ses sœurs, les Danaïdes, à épargner son mari, Lyncée,
 Hypermnestre fille de Thestios, mère d'Amphiaraos ;
 En musique et en théâtre, il y a plusieurs œuvres de ce nom :
 Hypermnestre, tragédie de Théodore de Riupeirous représentée en 1704,
 Hypermnestre, opéra de Charles-Hubert Gervais, livret de Joseph de Lafont, représenté en 1716,
 Hypermnestre, tragédie d'Antoine-Marin Lemierre représentée en 1758,
 Hypermnestre, ballet de Jean-Georges Noverre représenté en 1764.